Ванкувер — город в округе Кларк, штат Вашингтон, США. Ванкувер является окружным центром. Расположен на северном берегу реки Колумбия. Ванкувер, по данным переписи 2010 года, имеет население  человек и является четвёртым по величине городом в штате.

История 
В 1937 году Валерий Чкалов завершил здесь свой знаменитый полёт СССР — Северный полюс — США. Именем Чкалова названа одна из улиц Ванкувера.

Демография 
Согласно переписи 2010 года численность населения города составляла 161,791 человек, насчитывалось 65691 домашних хозяйств и 40246 семей живущих в городе. Плотность населения 1344,6 чел/км². Насчитывалось 70005 единиц жилья, плотность размещения домов 581,8 на км². Расовый состав: 80,9 % белые, 5 % азиаты, 2,9 % чернокожие, 1 % коренных американцев, 1 % гавайцев или выходцев с островов Океании, 4,3 % другие расы, 4,8 % потомки двух и более рас.

По примерной оценке Бюро переписи населения США на 1 июля 2018 года численность населения города составляла 183,012 человек.

Образование 
В городе находится филиал Университета штата Вашингтон.

Города-побратимы 
  Дзёё, Япония

Примечания

Ссылки 
 

Города штата Вашингтон
Окружные центры штата Вашингтон
Населённые пункты округа Кларк (Вашингтон)